Marigny (Allier)
 Marigny (Jura)
 Marigny (Mancha)
 Marigny (Marne)
 Marigny (Saône-et-Loire)
 Marigny (Deux-Sèvres)